Crummenerl ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Cramer-Crummenerl (1875–1964), Autorin von Lyrik in Lüdenscheider Plattdeutsch und von volkstümlichen Romanen in Hoch- und Plattdeutsch
 Rainer Crummenerl (* 1942), deutscher Journalist und Autor
 Siegmund Crummenerl (1892–1940), als Mitglied des Vorstandes der Sopade aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus aus dem Exil beteiligt
 Tim Crummenerl (* 1970), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Krummenerl